Adam Milczanowski (1970-), hokeista
 Adolf Milczanowski (1899-1977), rzeźbiarz ludowy
 Andrzej Milczanowski (1939-), prawnik, polityk, minister
 Tadeusz Milczanowski (1924-1979), oficer UB i MO